De Bundesliga is de hoogste landelijke competitie van een aantal sporten in Duitsland en Oostenrijk.

Duitsland 
 Bundesliga (hockey)
 Bundesliga (tafeltennis)
 Bundesliga (mannenvoetbal Duitsland), de hoogste voetbalcompetitie van Duitsland
 2. Bundesliga, de tweede voetbalcompetitie van Duitsland
 Bundesliga (vrouwenvoetbal)

Oostenrijk 
 Bundesliga (Oostenrijk), de hoogste voetbalcompetitie van Oostenrijk
 Bundesliga (vrouwenvoetbal Oostenrijk)